W29 ou W.29 peut faire référence à :
 Contact avec d'autres outils manuels électriques et appareils électro-ménagers, d’après la classification internationale des maladies ;
 Hansa-Brandenburg W.29, un hydravion de chasse allemand ;
 Mercedes-Benz W29, une automobile du constructeur allemand Mercedes-Benz ;
 W29, la vingt-neuvième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres